Die Bezirksliga Potsdam 1972/73 war die 21. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Der DDR-Ligaabsteiger Motor Babelsberg sicherte sich überlegen ihren ersten Bezirksmeistertitel und kehrte postwendend in die zweithöchste Spielklasse der DDR-Liga zurück.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen Lokomotive Wittstock und Dynamo Gransee ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die im Vorjahr zurückgestufte Zweitvertretung von Motor Babelsberg und die BSG Empor Wusterhausen auf. Aus der DDR-Liga kommt die BSG Motor Hennigsdorf dazu.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 109.150 Zuschauer (ø 455 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Heimkulisse (ø)
 16.000  (ø 1.067) BSG Motor Babelsberg
 14.100  (ø 940) TSV Luckenwalde
 Niedrigste Heimkulisse (ø)
3.000  (ø 200) SG Dynamo Gransee

Bezirksmeister

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
In der Aufstiegsrunde ermittelten normalerweise die vier Staffelsieger der Bezirksklasse die zwei Aufsteiger zur Bezirksliga. In der Staffel D errang die Zweitvertretung von Motor Ludwigsfelde den ersten Rang. Da Ludwigsfelde nicht aufstiegsberechtigt war, ging der freie Platz an den Zweitplatzierten die BSG electronic Teltow.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1972/73